Порше Тенис Гран при 2011 е 34-тото издание на Порше Тенис Гран при. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Щутгарт, Германия от 16 до 24 април. Жюстин Енен беше победителка от Порше Тенис Гран при 2010, но белгийката прекрати състезателната си кариера. Юлия Гьоргес успя да победи лидерката в схемата и в Световната ранглиста Каролине Возняцки в спор за титлата с 2:0 сета. Жисела Дулко и Флавия Пенета са победителки на двойки от предната година, но не стартираха в турнира. Сабине Лисицки и Саманта Стосър завоюваха трофея след 6 – 1, 7 – 6(5) на финала над Кристина Бароа / Ясмин Вьор.

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (финал)
  Вера Звонарьова (четвъртфинал)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Виктория Азаренка (осминафинал, отказва се поради контузия в рамото)
  Саманта Стосър (полуфинал)
  На Ли (осминафинал)
  Йелена Янкович (осминафинал)
  Марион Бартоли (осминафинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (четвъртфинал)
  Агнешка Радванска /  Даниела Хантухова (1 кръг, отказват се поради разтежение на лявото бедро на Хантухова)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (1 кръг)
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Порше Тенис Гран при